Транг:

 Транг — провинция на юге Таиланда.
 Транг — город в Таиланде, столица одноимённой провинции.
 Транг — гражданский аэропорт, находящийся в семи километрах от города Транг (Таиланд).
 Транг — река в Таиланде.